Lipica je lahko:

 lipica, manjšalnica za drevo lipa
Kobilarna Lipica

ime več naselij v Sloveniji:

 Lipica, občina Sežana
 Lipica, občina Škofja Loka

v Srbiji:
 Lipica, Tutin 

ime glasila:
 Lipica, glasilo mariborskih bogoslovcev

Glej tudi 
 Lipnica
Lipa

naselja v Sloveniji